Sezon 2018 w World Touring Car Cup – pierwsza edycja serii wyścigowej World Touring Car Cup. Sezon rozpoczął się 7 kwietnia na Circuit International Automobile Moulay El Hassan w Maroku, a zakończył się 18 listopada na Guia Circuit w Makau, po rozegraniu 10 rund składających się z 30 wyścigów.

Lista startowa

Zmiany wśród kierowców 
Wchodzący do WTCC
 Aurélien Comte: TCR International Series → DG Sport Compétition
 Maťo Homola: TCR International Series → DG Sport Compétition
 Norbert Nagy: ? → Zengő Motorsport
 Benjamin Lessennes: TCR International Series → Boutsen Ginion Racing
 Gianni Morbidelli: TCR International Series → Team Mulsanne
 Fabrizio Giovanardi: TCR Italian Touring Car Championship → Team Mulsanne
 Frédéric Vervisch: TCR International Series → Audi Sport Team Comtoyou
 Nathanaël Berthon: European Le Mans Series → Comtoyou Racing
 Pepe Oriola: TCR International Series → Team Oscaro by Campos Racing
 Jean-Karl Vernay: TCR International Series → Audi Sport Leopard Lukoil Team WRT
 Gordon Shedden: British Touring Car Championship → Audi Sport Leopard Lukoil Team WRT

Kalendarz wyścigów

Zmiany w kalendarzu 
 inaugurację sezonu stanowił Wyścig Maroka)
 po raz pierwszy został rozegrany Wyścig Malezji na torze Sepang International Circuit
 nie odbył się Wyścig Chin w Wuhan

Wyniki 

Cyfry 1 2 3 4 5 oznaczają pozycje zdobyte w kwalifikacjach, przy czym w klasyfikacji producentów punkty są przyznawane tylko dla dwóch najszybszych samochodów tego samego producenta.

Kierowcy

Zespoły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2018